Haploskupina G je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina G patří mezi východoasijské haploskupiny. Nejčastěji se vyskytuje na severovýchodě Sibiře, méně pak v severních oblastech Východní a Střední Asie.

Odvozené haploskupiny 
Z haploskupiny G se vyčlenily podskupiny G1 a G2a, které představují Korjaky a Itelmeny.

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

G